Primera División 1976 (Chili)
 Primera División 1976 (Argentinië)
 Primera División 1976 (Uruguay)
 Primera División 1976 (Paraguay)
 Primera División 1975/76 - Spanje